Henjak est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Hrvoje Henjak (né en 1978), joueur de basket-ball croate ;
 Ivan Henjak (né en 1963), joueur puis entraîneur de rugby à XIII australien ;
 Matt Henjak (né en 1981), joueur de rugby à XV australien.

Notes et références